Radio X steht für:

Radiosender:
 Radio X (Basel) in Basel
 Radio X (Frankfurt) in Frankfurt am Main

Sonstiges:
 Radio X de Québec, kanadische Eishockeymannschaft